Battaglia di Mariupol' (2014)
 Battaglia di Mariupol' (2022)